Kaarnesaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kaarnesaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Kaarnesaari (ö i Södra Savolax), Pieksämäki, 

Robotskapade Finlandförgreningar